|-
| 185701 - ||  || 29 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 185702 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185703 - || 1998 KW || 20 mai 1998 || Caussols || 
|-
| 185704 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 185705 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185706 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185707 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185708 - ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185709 - ||  || 14 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185710 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185711 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185712 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185713 - ||  || 17 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 185714 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185715 - ||  || 17 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 185716 - ||  || 24 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185717 - ||  || 28 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185718 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 185719 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185720 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185721 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185722 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185723 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185724 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185725 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185726 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185727 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185728 - ||  || 20 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 185729 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 185730 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185731 - ||  || 8 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 185732 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185733 - ||  || 28 noiembrie 1998 ||  || , 
|-
| 185734 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185735 - ||  || 7 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 185736 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 185737 - ||  || 22 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185738 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185739 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185740 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185741 - ||  || 8 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185742 - ||  || 9 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185743 - ||  || 20 martie 1999 || Apache Point || SDSS
|-
| 185744 - ||  || 21 martie 1999 || Apache Point || SDSS
|-
| 185745 - ||  || 16 aprilie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 185746 - ||  || 7 iunie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185747 - ||  || 10 iunie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185748 - ||  || 15 iulie 1999 ||  || 
|-
| 185749 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185750 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185751 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185752 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185753 - ||  || 13 septembrie 1999 || Eskridge || , 
|-
| 185754 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 185755 - || 1999 SV || 16 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185756 - ||  || 7 octombrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 185757 - ||  || 12 octombrie 1999 ||  || , 
|-
| 185758 ||  || 10 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 185759 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185760 - ||  || 7 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185761 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185762 - ||  || 11 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185763 - ||  || 12 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185764 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185765 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185766 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185767 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185768 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185769 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185770 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185771 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185772 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185773 - ||  || 5 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 185774 - ||  || 3 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 185775 - ||  || 4 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 185776 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185777 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185778 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185779 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185780 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185781 - ||  || 16 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185782 - ||  || 28 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 185783 - ||  || 30 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185784 - ||  || 19 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185785 - ||  || 2 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185786 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 185787 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185788 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185789 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185790 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185791 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185792 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185793 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185794 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185795 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185796 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185797 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185798 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185799 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 185800 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-